Временная петля:

 Временная петля — фантастический термин, зацикленный отрезок времени.
 «Временная петля» — испанский фантастический фильм режиссёра Начо Вигалондо.

См. также